Бошњачки блок може бити:

 колоквијални назив за разне коалиције бошњачких политичких странака
 Бошњачки блок (Црна Гора), коалиција бошњачких странака и других организација које су се 2006. године, у време одржавања црногорског референдума, залагале за очување тадашње Државне заједнице Србије и Црне Горе
 колоквијални назив за бошњачку политичку коалицију Листа за Санџак, која је однована 1996. године, након чега је у променљивом саставу учествовала на разним изборима
 колоквијални назив за политичку коалицију "Бошњачка листа за европски Санџак" која је створена 2008. године ради учешћа на тадашњим скупштинским изборима у Србији

Види још
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Бошњачка странка (вишезначна одредница)
 Бошњачка демократска странка (вишезначна одредница)
 Странка демократске акције (вишезначна одредница)